Ісихій Мілетський (грец. Ήσύχιος), також зустрічається під іменами Гезихій, або Гесихій Мілетський — візантійський історик, літописець.
 Гекатей Мілетський, Гекате́й Міле́тський (грец. Ἑκαταῖος, лат. Hecataeus, близько 550, Мілет — бл. 490 до н.е) — давньогрецький політичний діяч і письменник, логограф.
 Ісидор Мілетський Старший — візантійський вчений та архітектор VI століття.
 Кадм Мілетський — один з найперших давньогрецьких істориків-логографів, що жив у VI ст. до н. е.
 Ісидор Мілетський Молодший — візантійський архітектор-новатор VI століття до н. е.
 Тимофій Мілетський (446—357 рр. до н. е.) — відомий давньогрецький поет та музика, новатор у музиці та поезії.
 Іпподам Мілетський) (грец. Ιππόδαμος ο Μιλήσιος, також Гіпподам 498 до н. е. — 408 до н. е.) — давньогрецький архітектор, метеоролог і філософ.